Женский турнир по гандболу на летних Олимпийских играх 2020 года - стал двенадцатым мероприятием по гандболу среди женщин на Летних Олимпийских играх. Он прошёл с 25 июля по 8 августа 2021 года. Все игры прошли в Национальном спортивном зале Ёёги в Токио, Япония.

Первоначально турнир планировалось провести в 2020 году, но 24 марта 2020 года Олимпийские игры были перенесены на 2021 год из-за пандемии COVID-19.

Квалифицированные команды

Жеребьевка
Жеребьевка состоялась 1 апреля 2021 года.

Посев
Посев был раскрыт 21 марта 2021 года.

Групповой этап
Время местное (UTC+9).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Рейтинг и статистика

Итоговое положение

Символическая сборная

Источник: IHF

Лучшие бомбардиры

Source: IHF

Лучшие вратари
На 31 июля 2021

Source: IHF

Примечания 

Гандбол на летних Олимпийских играх 2020